Законы Вина — законы излучения абсолютно чёрного тела, выведенные Вильгельмом Вином в 1893—1896 годах (Нобелевская премия по физике 1911).
 Законы излучения Вина
 Закон смещения Вина